Engloba tot un seguit de partits polítics afiliats a Internacional Demòcrata de Centre (IDC).

 Partit Demòcrata Cristià de l'Argentina
 Partit Demòcrata Cristià de Brasil
 Partit Demòcrata Cristià de Bolivia
 Partit Demòcrata Cristià de Costa Rica
 Partit Demòcrata Cristià de Cuba
 Partit Demòcrata Cristià de Xile
 Partit Demòcrata Cristià (El Salvador)
 Partit Demòcrata Cristià d'Espanya
 Partit Demòcrata Cristià de Honduras
 Partit Demòcrata Cristià de Panamà
 Partit Demòcrata Cristià de Paraguay
 Partit Demòcrata Cristià del Perú
 Partit Demòcrata Cristià de Suïssa
 Partit Demòcrata Cristià de l'Uruguai
 Partit Demòcrata Cristià de Mèxic